Трофимчу́к — українське прізвище

 Трофимчук Валерій Васильович (1967—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Трофимчук Микола Антонович (1942—2002) — радянський і російський релігієзнавець, фахівець з державно-церковних відносин та новітніх релігійних рухів.
 Трофимчук Михайло Гнатович (1922—1985) — радянський військовий діяч, генерал-лейтенант.
 Трофимчук Олег Вікторович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Трофимчук Олександр Миколайович (1955) — український вчений у галузі досліджень динаміки споруд і ґрунтів, член-кореспондент Національної академії наук України (2012), доктор технічних наук
 Трофимчук Олександр Павлович (1944) — український актор. Народний артист України

Також 
 Трохимчук

Українські прізвища
Прізвища на -ук